Fester Addams, een personage uit de serie The Addams Family
Steve Preisler, een Amerikaans auteur die onder het pseudoniem Uncle Fester boeken over drugs en explosieven heeft gepubliceerd